Педрола () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 113,53 км². Население — 3721 человек (на 2010 год). Расстояние — 36 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Муранс (Франция, с 2008)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Pedrola(punto)Total
 Página web del ayuntamiento

Муниципалитеты Сарагосы